Osoby o tym nazwisku:
 Dan Fogelberg – amerykański piosenkarz, kompozytor i multiinstrumentalista
 Paul Fogelberg – szwedzki szermierz